Jack Purvis ist der Name folgender Personen:

* Jack Purvis (Musiker) (1906–1962), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jack Purvis (Schauspieler) (1937–1997), britischer Schauspieler